Rio Aragón

Personalidades
Louis Aragon, escritor francês

Localidades

 Aragón, comunidade autônoma espanhola

Aragon (Geórgia)

Desambiguação